Hyrkanos ist Namensbestandteil folgender Personen:
 Elieser ben Hyrkanos (Rabbi Elieser; 1./2. Jh.), jüdischer Gelehrter
 Johannes Hyrkanos I. († 104 v. Chr.), hasmonäischer Herrscher und Makkabäer sowie Hohepriester
 Johannes Hyrkanos II. († 30 v. Chr.), Hohepriester von Israel und Ethnarch in Judäa sowie Makkabäer
 Iulius Hyrkanos, Sohn des Herodes von Chalkis und der Berenike
 Hyrkanos (Tobiade) (um 178 v. Chr.), Mitglied der Tobiadenfamilie, Sohn des Josef, Politiker in Judäa zur Zeit Ptolemaios IV.